Трухильо () може да се отнася за:

География 
 Трухильо – град в Хондурас;
 Трухильо – град в Перу;
 Трухильо – град в Испания;
 Трухильо – град в Колумбия;
 Трухильо – град във Венецуела;
 Суидад Трухильо – старо име на град Санто Доминго в Доминиканска република;
 Трухильо – щат във Венецуела.

Хора 
 Рафаел Леонидас Трухильо – президент на Доминиканската република;
 Сезар Гавирия Трухильо – президент на Колумбия;
 Чадуик Трухильо – астроном;
 Робърт Трухильо – американски музикант.